Кутвульф (*Cuthwulf, бл. 592  —бл. 648) — король Сассексу в 630—645 роках.

Життєпис

Молоді роки 
Походив з Вессекської династії. Молодший син Кутвіна, короля Сассексу, та мерсійської принцеси. Народився близько 592 року. На початку 610 року отримав в керування марку на кордоні з Думнонією.

У 614 році очолював війська Сассексу та Вессексу проти Клемена ап Бледрика, короля Думнонії, у битві при Беандуні, в якій сакси здобули переконливу перемогу. В результаті цього було захоплено східну думнонію, яку поділено між Вессексом та Сассексом. Водночас Кутвульф одружився з донькою короля Клемена.

Королювання 
У 630 році після смерті свого брата Кедди успадкував трон Сассексу. У 632 році брав участь у спільному поході Мерсії, Вессексу і Сассексу проти думнонського короля Клемена, якого було взято в облогу у фортеці Кайл-Віск. Проте прибуття на допомогу Думнонії короля Кадвалона ап Кадвана змінило ситуацію. В результаті війська англосаксів зазнали поразки.

В подальшому діяв разом з Вессексом проти Думнонії, втім без значного успіху. Значна частина панування Кутвульфа не зовсім досліджена. У 645 році Кутвульф виступив на підтримку своєму родичеві Кенвалу, який зіткнувся з наступом Пенди, короля Мерсії. Спільні війська Вессексу і Сассексу зазнали поразки, внаслідок чого Пенда став королем Вессексом, а в Сассексі Кутвульф втратив владу на користь Етельвеля (можливо походив з династії Елли).

У 648 році брав участь у виступі Кенвала, який зумів повернути трон Вессексу. Втім невідомо чи зміг Кутвульф знову стати королем Сассексу. Ймовірно помер того ж року.

Родина 
Дружина — Гвінафар, донька Клемена ап Бледрику, короля Думнонії

Діти:
 Келвальд, його онук Інє став королем Вессексу

Джерела 
 Yorke, Barbara (1990). Kings and Kingdoms of Early Anglo-Saxon England. London: Seaby. ISBN 1-85264-027-8.
 Kirby, D.P. (1992). The Earliest English Kings. London: Routledge. ISBN 0-415-09086-5.

Королі Сассексу
Вессекська династія